Union Pacific Railroad – amerykańskie przedsiębiorstwo kolejowe powstałe w 1862
 Union Pacific – amerykański film z 1939 w

Zobacz też